Wodarz – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 347 osoby.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Gerard Wodarz (1913–1982) – polski piłkarz;
 Jan Wodarz (1881–1961) – polski ksiądz katolicki, działacz społeczny, duszpasterz głuchoniemych;

Przypisy 

Polskie nazwiska